Francoske predsedniške volitve so potekale 23. aprila 2017. Volivci so izbrali predsednika svoje države. Ker aktualni predsednik François Hollande ni kandidiral, he država dobila novega, 25. predsednika države.

V drugi krog sta se uvrstila Marine Le Pen in Emmanuel Macron. Drugi krog je potekal 7. maja. Z več kot 60% je volitve dobil sredinski kandidat Emmanuel Macron in postal najmlajši predsednik v zgodovini.

Rezultati volitev - 2. krog

Rezultati volitev - 1. krog

Rezultati 

Za predsednika je kandidiralo 9 kandidatov in dve kandidatki.

Rezultati po regijah - 1. krog

Reference 

2017 v politiki
Politika Francije